Соревнования по кёрлингу среди женских команд на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане проходили с 14 по 24 февраля. Турнир женских команд проводился в программе Олимпийских игр в 6-й раз. В нём принимали участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.

Все матчи проходили в кёрлинговом центре Каннын.

Время начала матчей указано местное (UTC+9).

Медалисты

Формат турнира 
На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 10 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.

Составы 
Составы команд: (жирным выделены скипы):

Соревнование

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Сессия 1 
14 февраля, 14:05 (UTC+9)

Сессия 2 
15 февраля, 9:05 (UTC+9)

Сессия 3 
15 февраля, 20:05 (UTC+9)

Сессия 4 
16 февраля, 14:05 (UTC+9)

Сессия 5 
17 февраля, 9:05 (UTC+9)

Сессия 6 
17 февраля, 20:05 (UTC+9)

Сессия 7 
18 февраля, 14:05 (UTC+9)

Сессия 8 
19 февраля, 9:05 (UTC+9)

Сессия 9 
19 февраля, 20:05 (UTC+9)

Сессия 10 
20 февраля, 14:05 (UTC+9)

Сессия 11 
21 февраля, 9:05 (UTC+9)

Сессия 12 
21 февраля, 20:05 (UTC+9)

Плей-офф

Полуфиналы 
23 февраля, 20:05 (UTC+9)

23 февраля, 20:05 (UTC+9)

Матч за 3-е место 
24 февраля, 20:05 (UTC+9)

Финал 
25 февраля, 9:05 (UTC+9)

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Кёрлинг на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации кёрлинга 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)